Дже́рард Джо́зеф Мала́нга (; ) — американский поэт, фотограф, кинематографист и куратор современного искусства. Более всего известен как «правая рука Энди Уорхола».

Биография

Ранний период 
Джерард Маланга родился в Бронксе в 1943-м году, единственным ребёнком в семье итальянских иммигрантов. В 1960-м он закончил старшую школу со специализацией в рекламном дизайне. В том же году он поступил в Колледж искусства и дизайна Университета Цинциннати (Цинциннати, штат Огайо), где одним из его преподавателей был Ричард Эберхарт. Однако Маланга бросил университет в конце весеннего семестра. Осенью 1961-го года он поступил в Вагнер Колледж в Нью-Йорке,  на стипендию, анонимно пожертвованную для развития его поэтической карьеры.Там он подружился с одним из преподавателей английского языка, Виллардом Маасом и его женой Мэри Менкен, которые стали его наставниками. В июне 1963-го Маланга пришёл на Фабрику Энди Уорхола — на «летнюю подработку, которая длилась семь лет» (), как он любил говорить впоследствии. В следующем году он бросил колледж, чтобы освободить время для работы на Фабрике.

Энди Уорхол, Фабрика и кинематограф 
Джерард Маланга тесно сотрудничал с Энди Уорхолом в самый яркий период творческой биографии художника — с 1963-го по 1970-й год. В 1992-м году газета The New York Times назвала его «самым важным из компаньонов Энди Уорхола» ().

Маланга принимал участие во всех этапах работы Уорхола в области трафаретной живописи и кинематографа. Он играл во многих ранних фильмах, включая «Винил», «Девушки из „Челси“» и «Поцелуй». В 1966-м году он участвовал в мультимедиашоу Уорхола Exploding Plastic Inevitable с группой The Velvet Underground. Интересно, что на одном из представлений его видел Джим Моррисон и, по мнению самого Маланги, перенял его стиль для своих собственных концертов.

Маланга участвовал в проекте Уорхола «Кинопробы» (), итогом чего стала его первая книга стихов и фотографий (единственная — в соавторстве с Уорхолом), опубликованная издательством Kulchur Press в 1967-м году.

За время работы с Энди Уорхолом, Маланга создал десять фильмов (после своего ухода с Фабрики — ещё два). Причём многие из них — о нём самом, Маланга выступает там в обобщённой роли молодого поэта. Его личный киноархив содержит много материалов о жизни Фабрики.

В 1969-м, Маланга стал одним из основателей и редакторов журнала «Интервью» (вместе с Энди Уорхолом и Джоном Вилькоком).

В декабре 1970-го года Маланга покинул Фабрику, чтобы заняться самостоятельной работой в области фотографии.

Карьера фотографа 

Как фотограф, Маланга получил известность главным образом, благодаря его портретам. Среди людей, которых он фотографировал были Игги Поп, Уильям Берроуз и многие другие музыканты, писатели и поэты.

В предисловии к монографии Маланги, «Сопротивление памяти» Бен Мэддоу сказал: «Маланга обладал самым главным для фотографа — смирением перед многослойным великолепием реального… Маланга — фото-историк этой культуры».

Творчество

Библиография

Поэзия 
 Screen Tests: A Diary (стихи и фотографии в соавторстве с Энди Уорхолом, 1967)
 The Last Benedetta Poems (1969)
 Gerard Malanga Selbsportrat eines Dichters (1970)
 10 Poems for 10 Poets (1970)
 chic death (1971)
 Wheels of Light (1972)
 The Poetry of Night, Dawn and Dream/Nine Poems for Cesar Vallejo (1972)
 Licht/Light (двуязычное издание, 1973)
 Incarnations: Poems 1965—1971 (1974)
 Rosebud (1975)
 Leaping Over Gravestones (1976)
 Ten Years After: The Selected Benedetta Poems (1977)
 100 years have passed (1978)
 This Will Kill That (1983)
 Three Diamonds (1991)
 Mythologies of the Heart (1996)
 No Respect: New & Selected Poems 1964—2000 (2001)
 AM: Archives Malanga, Volumes 1, 2, 3 & 4 (2011)
 Three Broadside Poems, Bottle of Smoke Press (2013)
 Malanga Chasing Vallejo: Selected Poems: Cesar Vallejo: New Translations and Notes: Gerard Malanga. Three Rooms Press, Bilingual edition (2014)
 Tomboy & Other Tales, Bottle of Smoke Press (2014)
 Whisper Sweet Nothings & Other Poems, Bottle of Smoke Press (2017)

Редактура 
 The Brief Hidden Life of Angus MacLise
 The Collected Poetry of Piero Heliczer

Фотография 
 Screen Tests: A Diary (стихи и фотографии в соавторстве с Энди Уорхолом, 1967)
 Six Portraits (1975)
 Good Girls (1994)
 Seizing the Moment (1997)
 Resistance to Memory (1998)
 Screen Tests Portraits Nudes 1964—1996 (2000)
 Someone's Life (2008)
 Photobooths (2013)
 Ghostly Berms (2013)

Фильмография

Режиссёр 
 Academy Leader (1964)
 Andy Warhol: Portraits of the Artist as a Young Man (1965)
 Prelude to International Velvet Debutante (1966)
 Portrait of Giangiacomo Feltrinelli (1966)
 In Search of the Miraculous (1967)
 The Recording Zone Operator (1968, остался неоконченным)
 The filmmaker records a portion of his life in the month of August (1968)
 Preraphaelite Dream (1968)
 The Children (1969)
 April Diary (1970)
 Vision (объединённый с Bufferin, 1976)
 Gerard Malanga's Film Notebooks (2005)

Актёр 
 The Thirteen Most Beautiful Boys (1964)
 Chumlum (короткометражный, 1964)
 Batman Dracula (1964)
 Twice a Man (1964)
 Harlot (1965)
 Camp (1965)
 Vinyl (1965)
 Kiss the Boot (1966)
 Hedy (1966)
 Chelsea Girls (1966)
 The Beard (1966)
 Match Girl (короткометражный, 1966)
 **** (1967)
 The Illiac Passion (1967)
 Cleopatra (1970)
 The Art Spy (короткометражный, 1997)

Цитаты о Маланге

Киновоплощения 
 1996 — Я стреляла в Энди Уорхола () — Донован Литч
 2006 — Я соблазнила Энди Уорхола (Девушка с Фабрики, ) — Джек Хьюстон

Примечания

Ссылки 

Кинорежиссёры США
Кинорежиссёры XX века
Актёры США
Актёры XX века
Кураторы современного искусства
Английские поэты
Персоналии:Фабрика
Выпускники Высшей школы искусств и дизайна (Нью-Йорк)
Выпускники Вагнеровского колледжа